Jimena – forma femminile del nome proprio di persona spagnolo Jimeno
Jimena – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia
Jimena Díaz (1054-1115) – moglie di el Cid e signora di Valencia

Pagine correlate
Jimeno